L.A.N.X., een studentenvereniging aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
Lanx (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)